Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу Маттек-Сендс вирішила не брати участі.
Мірза грала в парі з Чжен Цзє, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Габріела Дабровскі і Шахар Пеєр.
Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши пару Дабровскі й Пеєр з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари 

  Саня Мірза /  Чжен Цзє (півфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Квета Пешке (чемпіонки)
  Чжань Хаоцін /  Дарія Юрак (1 коло)
  Ольга Говорцова /  Алісія Росольська (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Brussels Open, парний розряд
2013, парний розряд